Французский Дивизион 1 сезона 1932/33 — 1-й сезон чемпионата Франции по футболу. Турнир состоял из двух групп и финала между победителями групп.
Победитель — «Олимпик Лилль», который в финальном матче победил «Кан» со счётом 4:3.

Команды участники

Группа A

Результаты матчей

Группа B

Результаты матчей

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

1932/1933
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1932 году
Спорт во Франции в 1933 году